Brinkley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Brinkley, Cambridgeshire, ort i England,

USA 

 Brinkley (ort i USA), Arkansas, Monroe County, 

Robotskapade USAförgreningar